« République de Corée » est le nom officiel du régime dirigeant la Corée du Sud depuis 1948. Six régimes républicains se sont en réalité succédé depuis cette date, précédés par un gouvernement en exil lors de l'occupation japonaise et entrecoupés d'un régime militaire :
 le gouvernement provisoire de la république de Corée, du  au ,
 la , du  au ,
 la , du  au , date d'un coup d'État militaire,
 le Conseil suprême pour la reconstruction nationale de la république de Corée, du  au ,
 la , du  à ,
 la , de  au ,
 la , du  au ,
 la Sixième République, depuis le .

D'autres entités incluent ou ont inclus les termes de « République de Corée » dans leur nom officiel :
 La , de  à -,
 La république populaire démocratique de Corée, nom officiel de la Corée du Nord depuis le .

 « république fédérale démocratique de Koryo », nom proposé pour la Corée dans le cas d'une réunification.